Fonseca, puede referirse a:

Apellido 
Fonseca (apellido), apellido hispano-portugués.

Topónimo

España
Fonseca (Lugo), lugar del ayuntamiento de Riotorto, parroquia de Santa Comba de Orrea.
Casas de Fonseca
Fonseca (Cuenca), term. jurisdicc. de Minglanilla

Colombia
Fonseca (La Guajira)

Océano Pacífico
Golfo de Fonseca

Personas 
 Fonseca (cantante), cantante y compositor colombiano.
 Alonso de Fonseca, varios personajes históricos españoles de este nombre.

Instituciones 
 Colegio de Fonseca
 Palacio de Fonseca

Jurisprudencia
 Pleito Tabera - Fonseca